Plamper ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Plamper, deutscher Chemiker
 Jan Plamper (* 1970), deutscher Historiker, Professor für Geschichte am Goldsmiths College, University of London
 Paul Plamper (* 1972), deutscher Regisseur und Autor für Theater und Hörspiel